Мирям Преслер () е германска писателка, авторка на романи, разкази и детски книги.

Биография 
Мирям Преслер е родена през 1940 г. в Дармщат като извънбрачно дете на майка-еврейка. Израства в приемно семейство. В Дармщат и Бенсхайм завършва гимназия, а после следва във Висшето училище за изобразително изкуство във Франкфурт на Майн, а също английска и френска филология в Мюнхен.

Прекарва една година в кибуц в Израел и през 1970 г. се завръща в Мюнхен.

Жени се и има три дъщери, които след развода си отглежда в съжителство с друга жена. Роботи полудневно в собствен магазин за джинси.

След като магазинът фалира, Преслер се издържа като писателка на свободна практика. Днес живее в Ландсхут.

Писателката е член на немския ПЕН-клуб.

Библиография (подбор) 
 1980: Bitterschokolade
 1981: Kratzer im Lack, Roman
 1981: Nun red doch endlich, Kinderroman
 1981: Stolperschritte, Roman
 1982: Novemberkatzen, Kinderroman
 1982: Zeit am Stiel, Roman
 1984: Katharina und so weiter, Erzählung
 1984: Nickel Vogelpfeifer, Erzählung
 1984: Riesenkuß und Riesenglück
 1986: Mit vierundsechzig stirbt man nicht, Kriminalroman
 1987: Goethe in der Kiste
 1987: Jessi, ich schenk dir meinen Wackelzahn
 1988: Bär Brumm Bär
 1990: Jessi – Lutzibutzi spinnt
 1990: Wer sich nicht traut, ist ein Feigling. Geschichten zum Mutmachen
 1992: Der schönste Hund der Welt
 1992: Ich sehne mich so. Die Lebensgeschichte der Anne Frank
 1992: Sieben und eine Hex. Hexengeschichten
 1994: Auch Vampire können sich irren und andere Geschichten zum Gruseln
 1994: Wenn das Glück kommt, muss man ihm einen Stuhl hinstellen, Roman
 1995: Jessi, Eine Sekunde nicht aufgepasst
 1995: Jessi und die Tante Dorothea
 1997: Ben und Lena im Kindergarten
 1997: Ben und Lena und das Kätzchen
 1998: Ben und Lena gehen einkaufen
 1999: Ben und Lena gehen zum Arzt
 1999: Geschichten von Jessi
 1999: Shylocks Tochter. Venedig im Jahre 1568, Ghetto von Venedig 5327/8, Roman
 2000: Ben und Lena freuen sich auf Weihnachten
 2000: Neues von Jessi
 2001: Malka Mai, Roman
 2002: Für Isabel war es Liebe, Roman
 2003: Die Zeit der schlafenden Hunde, Roman
 2004: Rosengift, Roman
 2005: Wundertütentage, Roman für Kinder
 2007: Golem, stiller Bruder, Roman
 2009: Nathan und seine Kinder, Roman für Kinder
 2009: Grüße und Küsse an alle. Die Geschichte der Familie von Anne Frank
 2011: Ein Buch für Hanna, Roman
 2011: Guten Morgen, gute Nacht, Gedichte
 2013: Wer morgens lacht, Roman

Награди и отличия 
 1980: Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreis, für Bitterschokolade
 1981: „Цюрихска награда за детска книга“, für Stolperschritte
 1994: „Немска награда за детско-юношеска литература“, Sonderpreis Übersetzung
 1995: „Немска награда за детско-юношеска литература“, für Wenn das Glück kommt, muß man ihm einen Stuhl hinstellen
 1995: „Цюрихска награда за детска книга“, für Wenn das Glück kommt, muß man ihm einen Stuhl hinstellen
 1998: Friedrich-Bödecker-Preis
 1998: „Федерален орден за заслуги“ 1. Klasse
 2001: Carl-Zuckmayer-Medaille
 2001: „Голяма награда на Немската академия за детско-юношеска литература“
 2001: Eule des Monats
 2001: „Цюрихска награда за детска книга“, für Malka Mai
 2002: Pro meritis scientiae et litterarum
 2002: „Немска награда за книги“, für Malka Mai
 2004: „Немска награда за книги“, für ihr Lebenswerk
 2004: LesePeter Februar, für Die Zeit der schlafenden Hunde
 2005: Deutsche Medialen, für das Buch Robin Hood
 2006: Bayerischer Verdienstorden
 2008: Esel des Monats März 2008, für Shylocks Tochter
 2008: Jane Scatcherd-Preis
 2009: „Награда Корине“, für Nathan und seine Kinder
 2010: „Немска награда за детско-юношеска литература“, Sonderpreis für das Gesamtwerk
 2013: Buber-Rosenzweig-Medaille
 2015: „Награда на Лайпцигския панаир на книгата“, für die Übersetzung aus dem Hebräischen von Amos Oz: Judas in der Rubrik Übersetzungen
 2015: Internationaler Literaturpreis – Haus der Kulturen der Welt für die Übersetzung von Judas von Amos Oz
 2017: „Мюнхенска литературна награда“, für das Gesamtwerk
 2017: Kulturpreis der Stadt Landshut
 2018: Friedenspreis der Geschwister Korn und Gerstenmann-Stiftung (mit Lizzie Doron)

Бележки

Външни препратки 

  Биографични данни за Мирям Преслер в Каталога на Немската национална библиотека
  Литература от и за Мирям Преслер в Каталога на Немската национална библиотека
  Литература от и за Мирям Преслер в Немската дигитална библиотека
  Мирям Преслер в Literaturportal Bayern
  Мирям Преслер в Perlentaucher
  Мирям Преслер в Die LYRIKwelt
  Мирям Преслер в Personensuche
  

Германски автори на разкази
Германски детски писатели
Германски романисти
Германски преводачи
Писателки
Носители на литературни награди на Германия
Носители на литературни награди на Швейцария
Носители на „Федерален орден за заслуги“
Родени в Дармщат